Ибрагимов — фамилия, распространённая в основном среди мусульман и иудеев. Происходит от Ибрагим, Авраам, Абрам. Женская форма фамилии — .

Известные носители

А 
 Ибрагимов, Абдурашид Гумерович (1857—1944) — политический и общественный деятель, первый муфтий Японской Империи, имам соборной мечети в Токио.
 Ибрагимов, Абил (род. 1981) — азербайджанский борец.
 Ибрагимов, Абузар (род. 1975) — азербайджанский футболист.
 Ибрагимов, Адиль Абукаевич (род. 1989) — российский футболист.
 Ибрагимов, Адлан Усамович (род. 1989) — российский борец вольного стиля.
 Ибрагимов, Аждар Муталлим оглы (1919—1993) — советский кинорежиссёр.
 Ибрагимов, Азиз Шакирович (род. 1986) — узбекский футболист.
 Ибрагимов, Айдын Али оглы (1938—2021) — советский борец вольного стиля.
 Ибрагимов, Айсар (1910—1989) — советский актёр.
 Ибрагимов, Александр Гарунович (род. 1956) — российский лингвист, психолог, сценарист, продюсер.
 
 Ибрагимов, Алибек Марданович (род. 1970) — казахстанский шахматист.
 Ибрагимов, Алигейдар Алигулу оглы (1906—1953) — советский военнослужащий, гвардии майор.
 Ибрагимов, Алиджан Рахманович (1954—2021) — казахстанский предприниматель.
 Ибрагимов, Алмаз Турдуметович (род. 1948) — казахстанский предприниматель.
 Ибрагимов, Анвар Камилевич (род. 1965) — советский фехтовальщик.
 Ибрагимов, Асхат Габдрахманович (род. 1950) — советский и российский химик.
 Ибрагимов, Ахмеджан (1899—1957) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Б 
 Ибрагимов, Баймахан Искендирович — советский государственный деятель.
 Ибрагимов, Бекдаулет (род. 1995) — казахстанский боксёр.
 Ибрагимов, Борис Николаевич (1886—1955) — генерал-майор медицинской службы.
 Ибрагимов, Бохадыр Ходжиевич (1945—2013) — советский и узбекский футболист и тренер.
 Ибрагимов, Бузай Магомедович (род. 1959) — советский борец вольного стиля.
 Ибрагимов, Буниат Мадат оглы (более известен под фамилией Сардаров; 1889—1919) — азербайджанский революционер-большевик.

В 
 Ибрагимов, Владислав Ахмедович (1945—2003) — советский и украинский учёный-механик, педагог.

Г 
 Ибрагимов, Гаджи Ага Халил оглы (1923—1992) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ибрагимов, Гали Гизетдинович (1919—1989) — башкирский писатель, поэт и педагог.
 Ибрагимов, Галимджан Гирфанович (1887—1938) — татарский писатель, языковед и общественный деятель.
 Ибрагимов, Гариб Эльданиз оглы (род. 1988) — азербайджанский футболист.
 Ибрагимов, Гариф Ибрагимович (1922—2012) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Ибрагимов, Гарун Халилович (1925—2012) — советский и российский филолог, основатель цахурской и рутульской письменности.
 Ибрагимов, Гаирбег Мусабегович (род. 1992) — российский спортсмен (джиу-джитсу и грэпплинг).
 Ибрагимов, Грант Евгеньевич (род. 1951) — советский и российский артист цирка, дрессировщик.

Д 
 Ибрагимов, Давид Михайлович (1914—1984) — советский оператор документального кино.
 Ибрагимов, Дадаш Хикмет-оглы (род. 1973) — азербайджанский «вор в законе».
 Ибрагимов, Дадаш (род. 1976) — азербайджанский легкоатлет.
 Ибрагимов, Довронбек Иргашевич (род. 1951) — узбекский предприниматель.

И 
 
 
 Ибрагимов, Ильфак Мирзаевич (род. 1952) — татарский поэт.
 Ибрагимов, Ислам Эюбович (1921—1999) — советский и азербайджанский учёный-энергетик.
 Ибрагимов, Исмаил Али оглы (1915—2016) — советский и азербайджанский учёный.

К 
 
 Ибрагимов, Канта Хамзатович (род. 1960) — российский чеченский писатель, экономист.
 Ибрагимов, Кюри Хамзатович (род. 1956) — советский и российский агроном.

Л 
 Ибрагимов, Леким (род. 1944) — советский и узбекский график, живописец.
 Ибрагимов, Лёма Махмудович (1951—2015) — чеченский писатель, поэт, журналист.
 Ибрагимов, Лом-Али Хусаинович (род. 1951) — советский и российский футбольный судья, футбольный функционер.

М 
 
 Ибрагимов, Максуд Муртазалиевич (род. 1991) — российский дзюдоист.
 Ибрагимов, Мамед (род. 1992) — казахстанский борец.
 Ибрагимов, Мамед Сулейман-оглы (1946) — советский борец вольного стиля.
 Ибрагимов, Мансум (род. 1960) — советский и азербайджанский певец.
 Ибрагимов, Миралекпер Миралескер оглы (1961—1994) — Национальный герой Азербайджана.
 Ибрагимов, Мирза Аждар оглы (1911—1993) — азербайджанский советский писатель, драматург и переводчик, общественный деятель.
 Ибрагимов, Мирзаолим Ибрагимович (1928—2014) — узбекский и советский государственный деятель.
 Ибрагимов, Мовсур Муслиевич (род. 1958) — советский и российский историк и государственный деятель.
 Ибрагимов, Мустафа Абдиевич (род. 1943) — советский и российский актёр.
 Ибрагимов, Мубариз Агакерим оглы (1988—2010) — Национальный герой Азербайджана.
 Ибрагимов, Муса Муслиевич (род. 1948) — советский и российский историк.

Н 
 Ибрагимов, Надир Баба оглы (1932—1977) — советский астрофизик.
 
 Ибрагимов, Наиль Хайруллович (1939—2018) — советский и российский учёный.
 Ибрагимов, Намик Ибрагим оглы (1932—2016) — советский и азербайджанский учёный.
 Ибрагимов, Николай Михайлович (1778—1818) — поэт; преподаватель Первой Казанской мужской гимназии, адъюнкт-профессор Казанского университета.
 Ибрагимов, Нурбек (род. 1981) — киргизский борец греко-римского стиля.

П 
 Ибрагимов, Пайзрахман Насырович (1936—2009) — советский и казахстанский художник.

Р 
 Ибрагимов, Равиль Зильфикарович (род. 2000) — казахстанский футболист.
 Ибрагимов, Рамин Ибрагим оглы (род. 1978) — азербайджанский дзюдоист-паралимпиец.
 Ибрагимов, Расим Сахавет оглы (1962—1992) — азербайджанский военный. Национальный Герой Азербайджана
 
 Ибрагимов, Рамил Исламович (1960—2011) — советский и российский актёр, радиожурналист и радиорежиссёр.
 Ибрагимов, Рахим Киреевич (1904—1971) — советский государственный деятель.
 
 
 Ибрагимов, Рустам Маратович (род. 1975) — узбекский математик и экономист.

С 
 Ибрагимов, Саид-Эмин Хасанович (род. 1946) — российский общественный деятель.
 Ибрагимов, Салман Тофик оглы (род. 1983) — азербайджанский футболист.
 Ибрагимов, Сапар Камалович (1929—1960) — советский историк-востоковед.
 Ибрагимов, Сафьян Шарифзянович (1926—2014) — советский и российский композитор и актёр.
 Ибрагимов, Султан-Ахмед Магомедсалихович (род. 1975) — российский боксёр.

Т 
 Ибрагимов, Тамерлан (род. 1986) — российский боец смешанных единоборств.
 Ибрагимов, Темирбек (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Ибрагимов, Токен Смаилович (1939—2017) — советский и казахстанкий филолог.
 
 Ибрагимов, Турпал-Али Вахаевич (род. 1979) — чеченский политик.

У 
 Ибрагимов, Улугбек (род. 1975) — узбекистанский боксёр.

Ф 
 Ибрагимов, Фаиль Мирзаевич (род. 1950) — татарский театральный режиссёр.
 Ибрагимов, Фидаиль Мулла-Ахметович (1938—2020) — советский и российский художник.

Х 
 
 Ибрагимов, Хайле (род. 1990) — азербайджанский бегун эфиопского происхождения.
 Ибрагимов, Хадис Баширович (род. 1995) — российский самбист.
 Ибрагимов, Хаким Эльчин оглы (род. 1990) — азербайджанский легкоатлет.
 Ибрагимов, Халик — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ибрагимов, Хамзат Исмаилович (1934—2006) — советский и российский химик.

Ш 
 Ибрагимов, Шавкат Шигабутдинович (1923—1989) — советский физик-ядерщик.
 Ибрагимов, Шагимардан Мрясович (1841—1892) — журналист, этнограф, дипломат, переводчик, первый консул Российской империи в Джидде.
 Ибрагимов, Шаймардан Нуриманович (1899—1957) — советский партийный и государственный деятель.

Э 
 Ибрагимов, Эльдар Рза оглы (род. 1945) — азербайджанский государственный деятель.
 Ибрагимов, Эльдар Саидович (род. 1976) — украинский футболист.



Другие значения 
 Ибрагимов — кратер на поверхности Марса.

См. также 
 Ибрагимовы — дворянский род.
 Улица Ибрагимова — улица в Москве
 Бульвар Ибрагимова — улица в Уфе